Kalvholmen ist der Name von

Kalvholmen (Blekinge), Insel im Schärengarten von Blekinge
Kalvholmen (Vaxholm), Insel im Stockholmer Schärengarten
Kalvholmen, Insel vor der Küste Ostantarktikas, siehe Kurumi Island